Deutsche Schlager-Festspiele, een Duits muziekfestival
 Schlagerfestival (Hasselt), een Belgisch muziekfestival
 Schlagerfestival (Nederland), een Nederlands muziekfestival